Кронпринц Фредерік (нар. 26 травня 1968) — спадковий принц Данії, граф Монпеза. Після вступу на престол титулуватиметься королем Фредеріком X.

Генеалогія 
По лінії свого батька, Його Королівської Високості Принца Хенріка (вродженого Анрі-Марі-Жана-Андре, графа де Лаборд де Монпеза), належить до французької графської гілки Лаборд де Монпеза.

По лінії матері (Маргрете II) належить до будинку Глюксбургів. Кронпринц Фредерік є праправнуком британської королеви Вікторії.

Освіта та військова кар'єра 

Вивчав політичні науки, з 1992 по 1993 рік навчався в Гарвардському університеті, у лютому 1995-го здобув ступінь кандидата політичних наук.

У 1994 році стажувався в данській місії при ООН у Нью-Йорку. З жовтня 1998-го по жовтень 1999-го — перший секретар Посольства Данії в Парижі.

Проходив військову службу в лавах армії, повітряного і морського флотів. Зокрема, служив в елітному підрозділі підводних плавців. З 2004 року — капітан-командор флоту, підполковник армії і авіації.

Брав участь у складі полярної експедиції «Сиріус-2000».

Сім'я 
14 травня 2004 кронпринц Фредерік одружився з австралійкою Мері Елізабет Дональдсон, яка в день одруження отримала титул кронпринцеси Мері Данської.

15 жовтня 2005 року в 01.57 у кронпринца і кронпринцеси народився син — принц Крістіан Вольдемар Анрі Джон (), який є другим у лінії спадкоємства датського престолу (очікується, що з часом він буде царювати як Крістіан XI). Його хрестини відбулися 21 січня 2006 року в палацовій каплиці Крістіансборг.

У кронпринца Фредеріка і  кронпринцеси Мері 21 квітня 2007 року народилася дочка — принцеса Ізабелла Генрієта Інгрід Маргрете (). Хрещена 1 липня 2007 року в церкві палацу Фреденсборг.
У серпні 2010 року королівський двір оголосив про те, що Їх Високості кронпрінц Фредерік і кронпринцеса Мері чекають близнят в січні 2011 року.

8 січня 2011 у кронпринца і кронпринцеси народилися хлопчик і дівчинка в госпіталі Рігсхоспіталет — принц Вінсент Фредерік Мінік Олександр та принцеса Йозефіна Софія Івало Матильда.

Графський титул 
30 квітня 2008 року було офіційно опубліковано королівське волевиявлення, згідно з яким "Його Королівській Високості спадкового принца, Його Королівській Високості принца Йоакіма додається титул графів Монпеза. Її Королівській Високості спадковій принцесі Мері і Його Королівської Високості Принца Йоакіма майбутній дружині Марі Кавальє (Marie Cavallier) відповідно додається титул графинь Монпеза "

Титул буде передаватися у спадок, що на практиці означає: спадкоємці по чоловічій лінії
будуть носити графський титул Монпеза, а по жіночій лінії — титул графинь (незаміжні дочки) Монпеза.

Тому офіційний титул престолонаслідника: Його Королівська Високість Кронпринц Фредерік, граф Монпеза ().

Нагороди

Відомі вислови кронпринца Фредеріка

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт кронпринца Фредеріка і кронпринцеси Мері
 Сторінка про кронпринца Фредеріка на офіційному сайті данської монархії

Глюксбурги
Випускники Гарвардського університету
Члени МОК
Персоналії за алфавітом
Нагороджені орденом Білої Троянди
Кавалери Великого Хреста особливого ступеня ордена За заслуги перед ФРН
Принци Данії
Люди на марках
Діти керівників держав
Кавалери Великого Хреста ордена За заслуги перед ФРН
Німці Данії
Французи Данії
Уродженці Копенгагена